1-й батальóн — название нескольких военных формирований:
 1-й австрийский партизанский батальон
 1-й артиллерийский батальон (Эстония) () Сухопутных войск Эстонии
 1-й батальон военной полиции (Республика Сербская)
 1-й батальон лёгких танков
 1-й батальон территориальной обороны Волынской области
 1-й гвардейский отдельный сапёрный батальон 10-й гвардейской стрелковой дивизии
 1-й гвардейский отдельный сапёрный Свирский Краснознамённый батальон
 1-й истребительный батальон Ленинградского фронта
 1-й Кавказский сапёрный батальон
 1-й отдельный женский пехотный батальон имени Эмилии Плятер
 1-й отдельный лыжный батальон Ленинградского фронта
 1-й отдельный сапёрный батальон
 1-й парашютный батальон (Великобритания)
 1-й Сибирский понтонный батальон (Российская империя)
 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон
  — кавалерийский батальон сухопутных войск Бельгии — результат объединения бывших 1-го и 3-го уланских полков. Батальон представляет собой мотострелковое подразделение Средней бригады (до 2011 г. — 1-й бригады сухопутных войск Бельгии).
  — боевой инженерный батальон Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Это подразделение, получившее прозвище "супер-порода", дислоцируется на базе корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния, и подчиняется командованию 1-й дивизии морской пехоты и I экспедиционного корпуса морской пехоты.
 .
  — парашютное подразделение национальной вьетнамской армии, созданное 15.07.1951 г. в Сайгоне.
  — батальон Корпуса морской пехоты США, находящийся под командованием 1-й дивизии морской пехоты и I-го экспедиционного Корпуса морской пехоты. Батальон был воссоздан 5 июля 2000 года в рамках по активизации разведки подразделений Корпуса морской пехоты.
 . Сформирован из новобранцев с французского побережья Сомали. В состав подразделения входили уроженцы Мадагаскара и Джибути. Батальон был подразделением французской колониальной армии в 1915 — 1946 годах.
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 1791-1794).
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 22.06.1792-15.04.1794).
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 1791-1796).
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 21.01.1791 – 3 мессидора 2-го года французского республиканского календаря (21.06.1794)).
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 05.10.1791 – 16 нивоза 2-го года французского республиканского календаря (21.06.1794)).
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 21.07.1791 – 16 флореаля 2-го года французского республиканского календаря (18.05.1794)).
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 1791 – 1795).
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 1791 – 1795).
  — подразделение французской армии, созданное во время Французской революции (годы существования — 16.09.1792 – 17 жерминаля 2-го года французского республиканского календаря (06.04.1794)).
  — пехотный батальон Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, базирующийся в Кэмп-Лежене, штат Северная Каролина. Батальон состоит примерно из 1100 морских пехотинцев, входит в состав 2-й дивизии морской пехоты II экспедиционного корпуса морской пехоты.
  (голландск.: 1ste Bataljon Parachutisten) — подразделение сухопутных войск Бельгии, входившее в состав парашютной бригады с 1946 по 2011 год.
  был воздушно-десантным пехотным батальоном канадской армии, сформированным в июле 1942 года, во время Второй мировой войны. Батальон принимал участие в боевых действиях в Северо-Западной Европе, высадившись в Нормандии во время операции "Тонга" 6 июня 1944 года и в воздушно-десантном форсировании Рейна (операция "Варсити") в марте 1945 года. После окончания боевых действий в Европе батальон был возвращен в Канаду, где он был расформирован 30 сентября 1945 года.
  — пехотный батальон Корпуса морской пехоты США, дислоцированный в базовом лагере Морской пехоты Пендлтон, штат Калифорния. Состоит примерно из 800 морских пехотинцев. Подчинён 5-му полку морской пехоты и 1-й дивизии морской пехоты. Батальон был сформирован в 1914 году, и с тех пор участвовал во всех крупных конфликтах, в которых участвовали США.
  — элитное подразделение французской армии, сформированное в мае 1943 года в Штауэли, Алжир с целью оказания поддержки французскому Сопротивлению с целью усиления их действий. Баьальон принимал участие в боевых действиях во время Второй мировой войны во Франции и Германии, а по её окончании — в Индокитае и Алжире. В конце 1963 года был распущен.